Того року турнір проводився вперше.

Вайлд-кард Деніелл Коллінз виграла титул, у фіналі перемігши Софію Жук з рахунком 2–6, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Oracle Challenger Series – Newport Beach
Oracle Challenger Series - Newport Beach, жінки, одиночний розряд